Aardrijkskunde
 Everly (Frankrijk), gemeente in het Franse departement Seine-et-Marne
 Everly (Iowa), plaats in de Amerikaanse staat Iowa 

Personen met de achternaam Everly
Don Everly, een helft van het muzikale duo The Everly Brothers
Phil Everly, andere helft van het muzikale duo The Everly Brothers

Andere
 Everly (film), een Amerikaanse actiefilm uit 2014